Варнавинское сельское поселение — муниципальное образование в Абинском районе Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Варнавинский сельский округ.

Административный центр — село Варнавинское.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Абинского района
Сельские поселения Краснодарского края